Vladimir Ovtsjinnikov - pianist
 Sergej Ovtsjinnikov - keeper bij het voetbalteam van Lokomotiv Moskou
 Vladimir Ivanovitsj Ovtsjinnikov  - schilder
 Vjatsjeslav Ovtsjinnikov - componist
 Vjatsjeslav Ovtsjinnikov - commandant van de strijdkrachten van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken, kolonel-generaal